Herrarnas 60 meter vid inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022 hölls den 19 mars 2022 på Štark arena i Belgrad i Serbien. 46 tävlande från 41 nationer deltog. 24 tävlande gick vidare från försöksheaten till semifinalerna och därefter åtta tävlande till finalen.

Marcell Jacobs från Italien vann guldet efter ett världsårsbästa på 6,41 sekunder, vilket även blev ett Europarekord. Silvermedaljen togs av amerikanska Christian Coleman som sprang i mål tre tusendelar efter Jacobs (Jacobs på tiden 6,407 och Coleman på tiden 6,410). Bronset gick till Colemans landsman Marvin Bracy som satte ett nytt personbästa på 6,44 sekunder.

Resultat

Försöksheat
Kvalificeringsregler: De tre första i varje heat  samt de 3 snabbaste tiderna  gick vidare till semifinalerna.

Försöksheaten startade klockan 10:45.

Semifinaler
Kvalificeringsregler: De två första i varje heat  samt de 2 snabbaste tiderna  gick vidare till finalen.

Semifinalerna startade klockan 18:40.

Final
Finalen startade klockan 21:20.

Referenser

Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2022